Albrecht von Haller (1708 – 1777), científic poeta i suís 
 Helmut Haller (Augsburg, 1939 - 2012), futbolista
 Marco Haller (Sankt Veit an der Glan, Caríntia, 1991), ciclista austríac 
 Ulrike Haller (Meran, Tirol del Sud), soprano italiana